osoby o nazwisku Urbanowicz:
 Adam Leon Urbanowicz (ur. 1972) – pianista
 Andrzej Urbanowicz (1938-2011) – artysta wizualny
 Anna Urbanowicz (ur. 1942) – polityk
 Artur Urbanowicz (ur. 1990) – pisarz
 Bohdan Urbanowicz (1911-1994) – malarz, architekt
 Chris Urbanowicz (ur. 1981) – gitarzysta
 Daniel Urbanowicz (ur. 1979) – piłkarz
 Danuta Romana Urbanowicz (1926-1989) – aktorka
 Danuta Urbanowicz (ur. 1932) – malarka
 Feliks Urbanowicz (1863-1903) – embriolog, zoolog
 Galina Urbanowicz (1917-2011) – gimnastyczka
 Jadwiga Urbanowicz (1926-1994) – dziennikarka
 Jan Urbanowicz (1935-2006) – działacz partyjny
 Janusz Urbanowicz (ur. 1966) – rugbysta
 Jerzy Urbanowicz (1888-) – lekarz, oficer
 Jerzy Urbanowicz (1951-2012) – matematyk
 Józef Urbanowicz (1916-1989) – generał
 Krzysztof Urbanowicz (ur. 1958) – piłkarz
 Leszek Urbanowicz (ur. 1964) – siatkarz
 Maciej Urbanowicz (ur. 1986) – hokeista
 Olga Urbanowicz (ur. 1981) – koszykarka
 Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz (ur. 1930) – pisarka
 Tomasz Urbanowicz (ur. 1959) – architekt
 Witold Urbanowicz (ujednoznacznienie)
 Zygmunt Urbanowicz (1931-2011) – anatom